Талдыапан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Талдыапан — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Талдыапан — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.